Ла Крусесита има више значења:

 Ла Крусесита, Лос Мангитос (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Крусесита (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Крусесита, Ла Хоја (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Крусесита (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику